Bruenor Battlehammer (parfois traduit en « Bruenor Marteaudeguerre ») est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Présentation 

Bruenor n'était qu'un jeune garçon quand Ombreflet, un dragon d'ombre, massacra presque toute la population du clan Battlehammer et les força à fuir leur foyer. Les survivants s'installèrent dans le Val Bise, dans la région de Dix-Cités. Néanmoins, le jeune Bruenor n'oublia jamais son foyer, et s'engagea à reprendre Castelmithral aux forces maléfiques qui l'occupaient. Effectivement, il mit en pratique ses intentions en 1356 CV, quand Bruenor armé de sa hache de guerre et à la tête de ses compagnons - Drizzt Do'Urden, Wulfgar, Cattie-Brie, sa fille adoptive et Régis - dirigèrent une bande de Nains, barbares, magiciens et archers (la plupart de Lunargent) contre Noir Chatoiement, libérant Castelmithral du dragon d'ombre et des Duergars qui l'occupaient. Après sa victoire, Bruenor revendiqua le titre de Huitième Roi de Mithril Hall.

Depuis lors, le roi Bruenor a cédé sa couronne à son ancêtre Gandalug, le premier et neuvième Roi de Castelmithral, puis se réclama de nouveau dixième roi de Castelmithral quand le patron du clan Battlehammer devint infirme. En plus de restaurer Castelmithral, les challenges de Bruenor ont compris la mise en échec de deux attaques des Drows de Menzoberranzan (il perdit son œil droit dans la première bataille contre les envahisseurs potentiels), faisant fonctionner à nouveau les mines de Castelmithral, et nettoyant les plus basses salles de leurs monstres. Bruenor est l'archétype du roi nain, un héros bourru au cœur d'or, et les exploits d'aventuriers audacieux réchauffent son cœur.

Il mourut à Gauntlgrym en sauvant l'antique cité des nains Delzoun aux côtés de Gaspard Pointépique. Il fut accueilli dans la mort par Mailikki (et non Moradin comme il s'y attendait) et y retrouve Wulfgar, Cattie-Brie, et Régis

Personnage des Royaumes oubliés
Nain de fiction
Roi de fiction